Вињола има више значења:
 Вињола (Кјети), је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Вињола (Комо), је насеље у Италији у округу Комо, региону Ломбардија
 Вињола (Форли-Чезена), је насеље у Италији у округу Форли-Чезена, региону Емилија-Ромања
 Вињола (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Вињола (Модена), је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Вињола (Напуљ), је насеље у Италији у округу Напуљ, региону Кампанија
 Вињола (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Вињола (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Вињола (Рим), је насеље у Италији у округу Рим, региону Лацио
 Вињола (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол